Speia se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Speia - localitate centru de comună din raionul Anenii Noi
 Speia  - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Localități omonime din Republica Moldova